Morychus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Wilhelm Ferdinand Erichson 1846. Morychus ingår i familjen kulbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kulbaggar
Morychus